Карл Георг Кристоф Безелер (; , , ныне в составе Хузума — , ) — немецкий юрист и политик; младший брат Вильгельма Безелера.

Биография 
Изучал право в Кильском и Мюнхенском университетах. В 1833 году Безелеру была запрещена преподавательская деятельность в Киле в связи с его политической активностью. Он начал читать лекции в Гёттингенском и Гейдельбергском университетах, в 1835 году занял должность профессора в Базельском университете, затем преподавал в Ростоке и Грайфсвальде (где в 1845 и 1854 годах был ректором) и наконец с 1859 года в Берлинском университете (занимал пост ректора в 1862—1863, 1867—1868 и 1879—1880 годах). Принимал участие в подготовке прусского Уголовного кодекса 1851 года, активно сотрудничал в журнале Zeitschrift für deutsches Recht. Был депутатом Франкфуртского парламента, затем ряда других представительских институций, в 1874—1877 годах депутат рейхстага.

Примечания

Литература

Ссылки 

Выпускники Мюнхенского университета
Юристы Германии
Преподаватели Кильского университета
Преподаватели Базельского университета
Преподаватели Гёттингенского университета
Преподаватели Гейдельбергского университета
Преподаватели Ростокского университета
Преподаватели Грайфсвальдского университета
Преподаватели Берлинского университета
Ректоры Грайфсвальдского университета
Ректоры Берлинского университета
Депутаты Франкфуртского национального собрания